FSI est un sigle qui peut signifier :
 Fédérations sportives internationales ;
 Fédération syndicale internationale ;
 fonds spécial d'invalidité ;
 Fonds stratégique d'investissement, un fonds souverain français ;
 Forces de sécurité intérieure au Liban ;
  (en français, Institut pour la stabilité financière) ;
 fournisseur de services Internet, plus souvent appelé fournisseur d'accès à internet ;
 Fluid–structure interaction (en français, interaction fluide-structure), en mécanique des fluides numérique ;
 Fonds pour la sécurité intérieure, le programme de la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne.